Mignot ist der Familienname folgender Personen:

 André Mignot (1915–1977), französischer Politiker
 Aimé Mignot (1932–2022), französischer Fußballspieler und -trainer
 Charline Mignot (* 1995), Schweizer Sängerin
 Emmanuel Mignot (* 1959), französischer Mediziner
 Eudoxe-Irénée Mignot (1842–1918), französischer römisch-katholischer Geistlicher und Erzbischof
 Jean-Pascal Mignot (* 1981), französischer Fußballspieler
 Marcel Mignot (* 1944), französischer Autorennfahrer
 Pierre Mignot (* 1944), kanadischer Kameramann